Маріте Яковлева () — латвійський історик, спеціаліст з модерної історії Латвії XVI — XIX ст. Один із провідних дослідників історії герцогства Курляндії і Семигалії. Доктор історичних наук. Співробітник Латвійського історичного інституту при Латвійському університеті, голова відділу історії середньовіччя і раннього нового часу. Дослідник Інституту історії Латвійської академії наук, Латвійського державного історичного архіву.

Праці

Монографії 
 Jakovļeva, M. Kurzemes hercogistes pārvalde, teritorija, robežas un metālieguves manufaktūras (1561-1795). Riga, 1999.

Статті 
 Jakovļeva, M. Valstiskums Latvijas teritorijā agrajos jaunajos laikos: Kurzemes un Zemgales hercogiste // Latvija un latvieši, akadēmiskie raksti, 2 sēj., Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018, 247.–275. lpp.
 Jakovļeva, M. Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti par Kurzemes un Zemgales hercogistes attiecībām ar Franciju hercoga Jēkaba (1610–1681) valdīšanas laikā // Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos, Latvijas Nacionālais arhīvs, 2017, 81.–109. lpp.
 Jakovļeva, M. Jelgava kā militārs nocietinājums poļu-zviedru karu laikā 17. gadsimtā (1600–1660) // Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm, sast. I. Ose, Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2011., 323.–353. lpp.
 Jakovļeva, M. Karadarbība Kurzemes hercogistē un Lietuvas pierobežā Lielā Ziemeļu kara sākumā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007, nr. 2, 42.–72. lpp.; 2008., 2. nr., 29.–46. lpp.; 2009., 3. nr., 49.–70. lpp.
 Jakovļeva, M. Kurzemes hercoga Jēkaba attiecības ar Krieviju // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2005, nr. 3, 30.–55. lpp.
 Jakovļeva, M. Hercogs Ferdinands un viņa mēģinājums ieviest Kurzemes hercogistē “dzimtbūšanu ar cilvēcīgu seju” // Latvijas Arhīvi, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, nr. 1/2, 2012, 61.–83. lpp.
 Jakovļeva, M. Cīņa par varu Kurzemes hercogistē pēc hercoga Frīdriha Kazimira nāves // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Latvijas Vēstures institūta apgāds, nr. 2., 2002, 65.–93.lpp.; nr. 1, 2003., 65.–96. lpp.; nr. 1., 2005., 48–69. lpp.; nr. 3, 2006, 44.–60. lpp.
 Jakovļeva, M. Kurzemes un Zemgales hercogiste  // Nacionālā enciklopēdija

Посилання 
 Latvijas vēstures institūts 
 Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā. Mārīte Jakovļeva par Kurzemes hercogisti 
 
Латвійські історики
Доктори історичних наук
Латвійський університет
Курляндські історики
Латвійська академія наук